110-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил 5—6 марта 2016 года на катке спортивного комплекса Спортфорум Хоэншёнхаузен (Берлин, Германия). Действующими чемпионами мира являлись представители Нидерландов Свен Крамер и Чехии Мартина Сабликова. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из 18 стран.

Расписание

Рекорды чемпионатов

Мужчины

Женщины

Рекорды катка

Результаты 
На заключительной дистанции приняли участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые отбираются из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор идёт по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицируются участники, занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занимающих эти места только в одном из списков, квалифицируется занимающий более высокое место в любом из списков.

Мужчины

5 марта

500 м

5000 м

6 марта

1500 м

10 000 м

Женщины

5 марта

500 м

3000 м

6 марта

1500 м

5000 м

Итоговое положение

Мужчины 

* NC — не отобрался на заключительную дистанцию

* DNS — не вышел на старт

* DQ — дисквалификация

Женщины 

* NC — не отобралась на заключительную дистанцию

* DNS — не вышла на старт

* DQ — дисквалификация

Примечания

Ссылки 
 Communication No.1876 ISU..
 Результаты на сайте ИСУ

Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Март 2016 года
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью